Jelena Kuzmina (1909–1979) orosz szovjet színésznő
Jelena Kuzmina (1948–) szovjet-orosz színésznő, aki szerepelt a Magyarországon is bemutatott Nyílt szív (1983) című filmben